«Аль-Меррейх» () — суданский футбольный клуб из Омдурмана. Выступает в Премьер-лиге Судана. Основан в 1908 году под названием «Аль-Масалам», своё нынешнее название носит с 1927 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Аль-Меррейх», вмещающем 42 000 зрителей.

История 
«Аль-Меррейх» является одним из двух сильнейших клубов Судана за всю историю. И хотя по количеству выигранных национальных первенств (18) «Красные дьяволы» заметно уступают другому гранду из Омдурмана, «Аль-Хилялю», на счету которого 24 победы, все же именно «Аль-Меррейх» является единственным представителем Судана, которому удалось хотя бы раз стать обладателем континентального трофея. В 1989 году был выигран Кубок Кубков КАФ, в финале которого «Аль-Меррейх» по сумме двух матчей обыграл нигерийский «Бендел Юнайтед» со счетом 1:0. В сезоне 2008 клуб из Омдурмана сделал своеобразный дубль, победив и в Чемпионате страны, и в девятнадцатый раз в Кубке Судана. Годом ранее «Аль-Меррейх» дошёл до финала ещё одного афрокубка — Кубка Конфедерации КАФ, где уступил тунисскому «Сфаксьену» 2:5. В сезоне 2010 «красные дьяволы» под руководством немецкого тренера Вилли Кронхардта в 20-й раз стали обладателем национального кубка.

Достижения

Местные 
 Чемпион Судана — 18 (1970, 1971, 1972, 1973, 1974,  1975, 1977, 1978, 1982, 1985, 1990, 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011)

 Обладатель Кубка Судана — 20 (1963, 1970, 1971, 1972, 1974, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010)

Международные 
 Кубок обладателей Кубков КАФ (1)
 Победитель: 1989

 Кубок Конфедерации КАФ (0)
 Финалист: 2007

Известные игроки 

  Мохаммед Али аль-Хидер
  Файсал Агаб
  Хаитам Тамбаль
  Стивен Воргу
  Эндьюренс Идахор
  Жан-Поль Абало
  Элиджа Тана

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Сайт фанатов клуба 
 Сайт о клубе 

Футбольные клубы Судана
Омдурман